dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Aleksandrówka, un village ;

dans la voïvodie de Łódź
 Aleksandrówka, village de la gmina de Dalików ;
 Aleksandrówka, village de la gmina de Żychlin ;

dans la voïvodie de Lublin
 Aleksandrówka, village du powiat de Biała Podlaska ;
 Aleksandrówka, village du powiat de Chełm ;
 Aleksandrówka, village du powiat de Janów Lubelski ;
 Aleksandrówka, village du powiat de Lubartów ;
 Aleksandrówka, village du powiat de Łuków ;

dans la voïvodie de Mazovie
 Aleksandrówka, village du powiat de Grójec ;
 Aleksandrówka, village du powiat de Kozienice ;
 Aleksandrówka, village du powiat de Mińsk ;
 Aleksandrówka, village du powiat de Węgrów ;
 Aleksandrówka, village du powiat de Zwoleń ;

dans la voïvodie de Podlachie
 Aleksandrówka, village de la gmina de Krynki ;
 Aleksandrówka, village de la gmina de Szudziałowo ;
 Aleksandrówka, village du powiat de Suwałki ;

dans la voïvodie de Silésie
 Aleksandrówka, village.